Cliffhanger steht für:

 Cliffhanger, offener Ausgang von Filmepisoden
 Cliffhanger – Nur die Starken überleben, US-amerikanischer Actionfilm (1993)
 Cliffhanger (Band), niederländische Progressive-Rock-Band
 Cliffhanger (Comics), Comicserien von Wildstorm
 Cliffhanger (Klettern), Metallhaken zum Felsklettern
 eine Sprungfigur beim Freestyle Motocross, siehe Freestyle Motocross #Beschreibung einiger Tricks

Siehe auch: